Села:
 Милятин — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Милятин — Львівська область, Львівський район
 Милятин — Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Старий Милятин
 Новий Милятин